Эстонская белоголовая порода () — мясо-шёрстная порода домашних овец, выведенная в 1930—1950-е годы в Эстонии путём скрещивания местных грубошёрстных овец с баранами породы шевиот. Длина шерсти , живой вес маток в среднем , баранов . Овцы породы эстонская белоголовая составляют от 25 % до 30 % от общего поголовья овец в современной Эстонии.

Описание 
Длиннотощехвостая овца, внешне напоминающая шевиотов. Голова средней величины, с широким лбом и коротким, часто горбатым носом, покрыта блестящим белым кроющим волосом. Рога отсутствуют. Шея короткая, толстая, мускулистая, холка высокая и также мускулистая, грудь глубокая, широкая, туловище широкое, глубокое, с длинной спиной и поясницей. Крестец широкий, частично свислый, ноги короткие, крепкие, прямо поставленные, передние покрыты белой шерстью по запястье, задние — по скакательный сустав. Длинный хвост достигает скакательного сустава.

Большая советская энциклопедия 3-го издания приводит среднюю массу тела для баранов эстонской белоголовой породы в , для маток — в . Согласно справочнику «Мировое овцеводство» 1994 года, масса тела маток — . По данным Эстонского университета естественных наук, в первом десятилетии XXI века средняя масса тела баранов составляла , взрослых маток . Живая масса ягнят при отбивке, по данным начала 1990-х годов, .

Руно штапельно-косичное. Шерсть полутонкая, однородно белая, блестящая, эластичная. Длина шерсти , средняя толщина волоса , настриг шерсти с барана от 3,6 до , с матки от 2,5 до , выход мытой шерсти 55—60 %.

Для маток характерна скороспелость, плодовитость согласно Большой советской энциклопедии составляла 120—140 ягнят на 100 маток, согласно данным Эстонского университета естественных наук за 2010 год — в среднем 157 ягнят на 100 маток. Хорошие мясные качества, значительное количество ягнят в советское время реализовалось на мясо в первый год жизни.

Исследование 2005 года показало, что из пород овец, выведенных в странах Прибалтики, эстонская белоголовая порода наименее гомогенна и демонстрирует самое высокое аллельное разнообразие.

История разведения 
Порода выведена в 1930—1950-е годы в Эстонии путём скрещивания местных белоголовых грубошёрстных овец, улучшенных лейстерами, с баранами породы шевиот. Систематическая селекция велась с 1940 года, продолжена в СССР после войны. В ходе селекции основное внимание уделялось улучшению шёрстной, но не мясной продуктивности. Результатом стала порода, имеющая среднюю шёрстную и невысокую мясную продуктивность. В 1980-е годы предпринималась попытка улучшения мясной продуктивности путём вводного скрещивания (прилития крови) с баранами породы иль-де-франс.

В советское время порода разводилась в Эстонской ССР (где в основном выпасалась на низкопродуктивных естественных пастбищах в холмистой южной части республики) и некоторых районах РСФСР. Численность породы снижалась уже с 1960-х годов — поголовье чистопородных овец данной породы снизилось с более чем 8 тысяч в 1964 году до 2,15 тысячи в 1990 году. К этому времени овцы эстонской белоголовой породы составляли порядка 30 % от общего поголовья овец в Эстонии. После получения Эстонией независимости происходило достаточно быстрое снижение поголовья овец в целом, рост возобновился на рубеже веков, и к 2010 году поголовье выросло более чем вдвое по сравнению с 1999 годом. По данным на 2003 год, эстонские белоголовые овцы составляли порядка 1/4 от общего поголовья овец в стране, по численности уступая только овцам породы эстонская темноголовая.

Примечания 

Животноводство в Эстонии